Osoby o tym nazwisku:
 Albert Kempter – niemiecki architekt

Inne:
 Kempter Wald – obszar wolny administracyjnie w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria